HEBG steht für:
 Bahnhof Eichenberg (DS100-Code), deutscher Bahnhof

HebG steht für:
 Hebammengesetz (Deutschland), deutsches Gesetz über das Studium und den Beruf von Hebammen

Abkürzung